Le Manoir je název dvou obcí ve Francii:

 Le Manoir (Calvados) – obec v departementu Calvados
 Le Manoir (Eure) – obec v departementu Eure